1: The Collection — сборный альбом хитов Хулио Иглесиаса, выпущенный в 2014 году на лейбле Sony Music.

На альбоме представлена коллекция старых записей любовных баллад в исполнении певца. Некоторые треки были ремастированы.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Сборники 2014 года
Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Sony Music Latin